Sangre y arena puede referirse a:

Novela
 Sangre y arena, novela de Vicente Blasco Ibáñez escrita en 1908.

Películas

 Sangre y arena, basada en la novela homónima de Blasco Ibáñez. 

 Sangre y arena (Blood and sand), película muda estadounidense de 1922, de Fred Niblo.

 Sangre y arena (Blood and sand), película estadounidense de 1941, de Rouben Mamoulian.

 Sangre y arena, película española de 1989, de Javier Elorrieta.

Televisión

Sangre y arena, telenovela peruana de 1963, producida por Daniel Camino.

 Sangre y arena (Blood and sand), capítulo n.º 11, de la temporada 1.ª, de la serie estadounidense Las Vegas (emitido por primera vez el 5 de enero de 2004 en EE. UU.).